Haus Hall steht für folgende Herrenhäuser in Nordrhein-Westfalen:

 Haus Hall (Gescher), Rittergut in Gescher, Kreis Borken
 Haus Hall (Ratheim), Herrensitz in Hückelhoven-Ratheim, Kreis Heinsberg